Юзе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Юзе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї